Иван Харланов:
 Харланов, Иван Иванович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Харланов, Иван Степанович (1908—1972) — Герой Советского Союза.